Кохо — многозначный термин:
 Кохо — статистически обособленная местность на Аляске.
 Кохо — период японского летоисчисления.
 Кохо — язык народа кохо, также называемого срэ.